Craggy Island (englisch für Felsige Insel) ist der Name folgender Inseln:

 Craggy Island (Südliche Shetlandinseln), eine subantarktische Insel
 Craggy Island (Tasmanien), eine Insel Tasmaniens, Australien
 Black Craggy Island, eine Insel des Northern Territory, Australien
 White Craggy Island, eine Insel des Northern Territory, Australien